Дориан Лоуренс Финни-Смит (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс». Играет на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера

Даллас Маверикс (2016—2023) 
После окончания обучения в колледже Финни-Смит выставил свою кандидатуру на драфте НБА 2016 года, однако не был выбран. 8 июля 2016 года он подписал контракт с «Даллас Маверикс» для участия в летней лиге НБА 2016 года. Финни-Смит дебютировал в НБА уже в первой игре сезон, за первые пять матчей он провёл суммарно на площадке меньше 5 минут. Однако уже 6 ноября 2016 года в игре против «Милуоки Бакс» он провел на площадке 31 минуту, включая большую часть второй половины и овертайма. Через 2 дня Финни-Смит дебютировал в стартовом составе в победном матче против «Лос-Анджелес Лейкерс».

18 марта 2018 года Финни-Смит сыграл свою первую игру, после травмы полученной 12 ноября 2017 года, из-за которой пропустил большую часть сезона.

11 июля 2019 года Финни-Смит подписал новый контракт с «Далласом» на 3 года и 12 миллионов долларов.

12 февраля 2022 года Финни-Смит подписал четырёхлетний контракт на 52 миллиона долларов. 30 марта 2022 года Финни-Смит набрал рекордные для  себя 28 очков в победном матче против «Кливленд Кавальерс».

Бруклин Нетс (2023—н.в.) 
6 февраля 2023 года Финни-Смит вместе со Спенсером Динвидди, незащищенным выбором в 1 раунде драфта 2029 года и выборами во втором раунде драфта 2027 и 2029 годов были обменяны в «Бруклин Нетс» на Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Тех Хокис» (баскетбол)
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Бруклин Нетс»